Známe několik svatých Stanislavů, z nichž nejznámější je mučedník Stanislav ze Szczepanowa, patron Polska. Pokud je svatý Stanislav uveden bez přívlastků či příjmení, jde obvykle o něj.

Další svatí 
 sv. Stanisław I. ze Szczepanowa (1030–1079), biskup a mučedník
 sv. Stanislav Kostka (1550–1568), jezuita
 sv. Stanisław Papczyński (1631–1701), zakladatel mariánů
 sv. Stanislav Nasadil (1907–1941), kněz a mučedník

Další blahoslavení 
 bl. Stanisław Kubski (1876–1942), kněz a mučedník
 bl. Stanisław Kostka Starowieyski (1895–1941), kněz a mučedník
 bl. Stanisław Mysakowski (1896–1942), kněz a mučedník
 bl. Stanisław Kubista (1898–1940), verbista, mučedník
 bl. Stanisław Pyrtek (1913–1942), kněz a mučedník

Literatura